Слука — українське прізвище.

Персоналії 
 Слука Богдан Васильович (* 1988) — український футболіст, півзахисник.
 Слука Микола Васильович (* 1964) — український футболіст, що грав на позиції півзахисника.

Примітки 

Українські прізвища